Carceri ist der Name
 einer Gemeinde in Padua in Italien, siehe Carceri (Padua)

Carceri ist der Name folgender Personen:

 Ravano dalle Carceri († 1216), italienischer Ritter des vierten Kreuzzuges und Herr von Euböa (Negroponte)

Siehe auch:
 Eremo delle Carceri, kleiner Klosterbau in einer steilen Waldschlucht am Monte Subasio in Umbrien, Mittelitalien
 Santa Maria delle Carceri, kleine Kirche in einer steilen Waldschlucht am Monte Subasio in Umbrien, Mittelitalien, oberhalb von Assisi
 „Carceri d’invenzione“ ist eine Serie von 16 Radierungen des Zeichners und Kupferstechers Giovanni Battista Piranesi